Mittelbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Chemnitz-Mittelbach, Ortschaft in Chemnitz, Sachsen
 Mittelbach (Ansbach), Ortsteil von Ansbach, Bayern
 Mittelbach (Blaufelden), Weiler von Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Gengenbach), Ortsteil von Gengenbach, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Großnaundorf), Ortsteil von Großnaundorf im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Mittelbach (Zweibrücken), Ortsteil von Mittelbach-Hengstbach, Ortsbezirk in Zweibrücken, Rheinland-Pfalz

 Mittelbach (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft in der Gemeinde Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich

 Mittelbach (Trachselwald), Siedlungsplatz in der Gemeinde Trachselwald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern

Gewässer:
 Mittelbach (Autenbach), linker Zufluss des Autenbachs in Waldaschaff, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
  Mittelbach (Braunlauf), linker Zufluss des Braunlaufs, Provinz Lüttich, Belgien
 Mittelbach (Bruder-Michels-Tal-Bach), rechter Zufluss des Bruder-Michels-Tal-Bachs (zum Mittelrhein) bei Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Mittelbach (Brunnbach), rechter Oberlauf des Brunnbachs (zum Seehausbach, zur Volkach) bis Kolitzheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Mittelbach, Oberlaufname des Brunnenbachs (zum Lochbach) bei Haunstetten, Stadt Augsburg, Schwaben, Bayern
 Mittelbach (Choltalbach), rechter Zufluss des Choltalbachs (zum Vierwaldstättersee) bei Abedwied, Gemeinde Emmetten, Kanton Nidwalden
 Mittelbach (Eschbach), rechter Zufluss des Eschbachs (zum Fischbach, zur Eschach) bei Fischbach, Gemeinde Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mittelbach, Oberlauf des Feldbachs (rechter Oberlauf des Löschenbachs, zur Wieseth)  bis nach Kaierberg, Markt Dentlein am Forst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mittelbach (Glasofenbach), rechter Zufluss des Glasofenbachs (zur Wieslauf) am Ortsanfang von Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Grundbach), linker Zufluss des Grundbachs (zum Mühlbach, als Riethmüllersgraben zur Rodach, zur Itz) bei Heldritt, Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern
 Mittelbach, meist aber Saubrunnenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst zwischen Schwabsberg und Saverwang, beide Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Käferbach), linker Zufluss des Käferbachs (zur Altmühl) bei Käferbach, Stadt Ansbach, Mittelfranken, Bayern
 Mittelbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers am Ortsrand vor Hüttlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Landgraben), rechter Zufluss des Landgrabens (zur Weschnitz) nach Ofling, Stadt Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg; ist rechter Abzweig des Mühlbachs zum Landgraben 
 Mittelbach (Marchbach), linker Zufluss des Marchbachs bei Obermarchtal, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold bei Kentheim, Gemeinde Bad Teinach-Zavelstein, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Mittelbach (Reichenbach), Oberlauf des Reichenbach (Kinzig) bei Reichenbach, Stadt Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Rennbach), rechter Zufluss des Rennbachs (zu Nordschwarzwälder Alb) bei Bad Herrenalb, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Mittelbach, historische Bezeichnung des Mirbesbach, rechter Zufluss des Mittelrheins in Königswinter, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Mittelbach (Rötelbach), rechter Zufluss des Rötelbachs (zur Jagst) bei Mittelbach, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Schlichem), linker Zufluss der Schlichem in Ratshausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Mittelbach oder Notbach, Teilungszweig der Schwabach (zur Rednitz) bis in die Stadt Schwabach, Mittelfranken, Bayern
 Mittelbach (Sinn), linker Zufluss der Sinn bei Riedenberg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Mittelbach, deutscher Name des Lánský potok (Świdna), linker Zufluss der Świdna in Dziewiętlice, Gemeinde Paczków, Landkreis Nyski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Mittelbach (Waldangelbach), linker Zufluss des Waldangelbachs in Eichtersheim, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mittelbach (Weißach), rechter Zufluss der Weißach an den Buchenegger Wasserfällen, Markt Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Mittelbach (Werre), rechter Zufluss der Werre bei Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Mittelbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz vor Wörnitzstein, Stadt Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern

 Mittelbach-Floß, linker Zufluss der Brend nach Unterweißenbrunn, Stadt Bischofsheim an der Rhön, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Mittelbach ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Mittelbach (1903–1944), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, NS-Opfer
 Franz Mittelbach (1882–1967), deutscher Verleger
 Hans Mittelbach (1903–1986), deutscher Jurist und Nationalsozialist
 Hans Mittelbach (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1935), deutscher Wirtschaftswissenschaftler    
 Inge Mittelbach, deutsche Tischtennisspielerin
 Marcel Mittelbach (* 1989), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Robert Mittelbach (1855–1916), deutscher Topograf (Graph. Kunstanstalt „Globus“) und Verleger kartografischer Werke (Mittelbach′s Verlag)

Siehe auch:
 Mettelbach
 Mittelgraben
 Mittelsbach
 Mitterbach